Куртугуз — топоним в России:

 Куртугуз — озеро, находящееся на территории городского округа Богданович Свердловской области
 Куртугуз  — посёлок в городском округе Богданович Свердловской области, упразднён в 2022 г.